Jérôme Haehnel e Julien Jeanpierre erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato nella categoria junior.

Jürgen Melzer e Kristian Pless hanno battuto in finale 6–7, 6–3, 6–0 Ladislav Chramosta e Michal Navrátil.

Teste di serie

 Bo Hodge /  David Martin (primo turno)
 Ladislav Chramosta /  Michal Navrátil (finale)
 Jürgen Melzer /  Kristian Pless (campioni)
 Francesco Aldi /  Stefano Mocci (semifinali)
 Andrew McDade /  Dirk Stegmann (primo turno)

 Stian Boretti /  Jørgen Vestli (primo turno) 
 Simone Amorico /  Alex Bogomolov, Jr. (primo turno)  
 Boris Bachert /  Christian-Michael Straka (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Australian Open 1999